Hymenogaster is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Hymenogastraceae. De typesoort is Hymenogaster citrinus.

Soorten 
Volgen Index Fungorum telt het geslacht 93 soorten (peildatum december 2021):

Hymenogastraceae
Schimmelgeslacht